Urrós peut désigner :
au Portugal :
Urrós, paroisse civile de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Urrós, paroisse civile de la municipalité de Torre de Moncorvo, située dans le district de Bragance et la région Nord.

Voir aussi
Page d'homonymie 

Homonymie de toponyme